Вале́рий Ива́нович Сергие́нко () — советский и российский политический деятель, инженер-механик, председатель исполнительного комитета Красноярского краевого совета народных депутатов с 1988 по 1992 год, депутат Государственной думы второго и четвёртого созывов, депутат Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва (до объединения Красноярского края) и первого-второго созывов.

Биография 
Родился 7 февраля 1946 года в селе Аскиз Хакасской автономной области Красноярского края в семье рабочих.

После окончания средней школы учился в Минусинском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. С 1965 по 1966 год работа инженером по технике безопасности Минусинского овоще-молочного совхоза в Минусинском районе Красноярского края.

В 1971 году окончил Красноярский сельскохозяйственный институт отказался от направления в аспирантуру и уехал обратно в село. С 1971 по 1972 год — главный инженер Минусинского районного объединения «Сельхозтехника».

С 1972 по 1976 год — второй секретарь Минусинского райкома КПСС. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу.

С 1976 по 1979 год — председатель исполкома Рыбинского районного Совета народных депутатов.

С 1979 по 1981 год — первый секретарь Большемуртинского райкома КПСС.

С 1981 по 1984 год — заведующий сельскохозяйственным отделом, с 1984 по 1988 год — секретарь Красноярского краевого комитета  КПСС.

С 1988 по 1992 год — председатель исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов.

С 1992 по 1993 год — первый заместитель главы администрации и председатель правительства Красноярского края. В апреле 1993 года баллотировался на пост губернатора Красноярского края, в первом туре получил 7,73 % голосов, во втором — 19,0 %, и занял второе место, уступив победу Валерию Зубову.

С 1993 по 1995 год — президент Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края.

С 1995 по 1999 год — депутат Государственной Думы второго созыва (от Ачинского одномандатного избирательного округа № 45 Красноярского края, выдвинут избирательным объединением «Общественно-политическое движение „Конгресс русских общин“», был членом депутатской группы «Народовластие», заместителем председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

С 1995 года являлся председателем Красноярского отделения Конгресса русских общин и был членом национального совета КРО.

С 2000 года — президент Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края. В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва (выдвинут избирательным блоком «Надежда и опора»), являлся членом комиссии по экономической политике и собственности, членом комиссии по аграрной политике, продовольствию и землепользованию.

В 2003 году избран депутатом Государственной Думы РФ четвёртого созыва по федеральному списку избирательного объединения «Родина (народно-патриотический союз)». 14 мая 2007 года сложил полномочия в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Красноярского края. Мандат перешел Владимиру Зубалеву.

В 2007 году избран депутатом Законодательного собрания объединённого в один субъект Красноярского края первого созыва (выдвинут КПРФ). В Законодательном Собрании является членом комитетов по делам села и агропромышленной политике и по природным ресурсам и экологии.

В 2014 году выдвинут КПРФ в качестве кандидата на пост губернатора Красноярского края набрав 14,02 % голосов и заняв второе место.

Был член-корреспондентом Инженерной академии РФ, избирался вице-президентом Сибирского отделения этой академии, заместителем председателя Федерации товаропроизводителей России.

Семья 
Был женат, имел двоих детей — сына и дочь.

Гибель 
30 сентября 2015 года находясь в служебной командировке близ села Троицкое погиб в автомобильной катастрофе, когда автомобиль, которым управлял водитель депутата, врезался в молоковоз ЗИЛ.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почета»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профайл на сайте Государственной думы
 Биография на сайте Законодательного Собрания Красноярского края

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Председатели Красноярского крайисполкома
Секретари Красноярского крайкома КПСС
Погибшие в автомобильных катастрофах
Выпускники Красноярского государственного аграрного университета
Персоналии:Большемуртинский район